Сарацины:

 Сарацины — название, употреблявшееся в IV веке по отношению к бедуинам; в Средние века сарацинами называли арабов и всех мусульман.
 «Сарацины» — английский регбийный клуб.
 «Сарацин» — британский колёсный бронетранспортёр 1950-х годов.